Vilén och Wilén är ett efternamn som förekommer i Sverige och i Finland.

Vilén
 Elias Vilén (född 2001), finländsk professionell ishockeyspelare
 Jari Vilén (född 1964), finländsk politiker och diplomat
 Kerstin Vilén (1918–2016), svensk förbundsdomare i golf

Wilén
 Broge Wilén (1939–2006), finländsk författare och dramaturg
 Erik Wilén (1898–1982), finländsk friidrottare
 Faith Kakembo Wilén (född 1985), svensk sångerska och narkossjuksköterska
 Jonas Wilén (född 1974), finländsk konstnär
 Marie Wilén (född 1961),  svensk politiker
 Max Wilén (1925–1995), svensk filmfotograf
 Roland Wilén (1926–2016), svensk skådespelare
 Stig Wilén (1903–1983), svensk militär
 Tage Wilén (född 1941), finländsk konstnär

Tidigare namn
 Margareta Steinby (född 1938), tidigare Wilén, finländsk arkeolog och historiker
 Emil Väre (1885–1974), tidigare Vilén, finsk brottare

Svenska efternamn
Efternamn i Finland